Emil Wettstein ist der Name folgender Personen:

* Emil Wettstein (Bibliothekar) (1877–1940), Schweizer Bibliothekar
 Emil Wettstein (Ingenieur) (* 1942), Schweizer Lehrer und Ingenieur